A labdarúgásban
tizenegyes

A közlekedésben
11-es főút Magyarországon
11-es busz (egyértelműsítő lap)
11-es vízibusz Velencében